Божанов може да се отнася за:
 Божидар Божанов (р. 1987), български политик
 Евгени Божанов (р. 1984), български пианист
 Руси Божанов (1925 – 2001), български партизанин